Nika Razinger (ur. 5 października 1993 w Jesenicach) – słoweńska biegaczka narciarska, dwukrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Nika Razinger zaprezentowała się 17 lutego 2007 roku podczas zawodów Alpen Cup w Medvode, zajmując 48. miejsce w biegu na 5 km stylem dowolnym. W 2010 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten, gdzie była między innymi osiemnasta w sprincie stylem dowolnym. Jeszcze trzykrotnie startowała w zawodach tego cyklu, najlepsze wyniki osiągając podczas mistrzostw świata juniorów w Erzurum w 2012 roku, gdzie wygrała bieg łączony, a wspólnie z koleżankami z reprezentacji zajęła trzecie miejsce w sztafecie. W 2014 roku wystartowała na mistrzostwach świata młodzieżowców w Val di Fiemme, zajmując między innymi szóste miejsce w sprincie techniką dowolną. Brała także udział w rozgrywanych rok później mistrzostwach świata młodzieżowców w Ałmaty, najlepszy wynik osiągając w sprincie klasykiem, który ukończyła na trzynastej pozycji.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 15 grudnia 2013 roku w Davos, zajmując 26. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Tym samym już w swoim debiucie zdobyła pierwsze pucharowe punkty. W sezonie 2013/2014 punktowała jeszcze kilkukrotnie, w tym 1 marca 2014 roku w Lahti była trzynasta w tej samej konkurencji. W klasyfikacji generalnej zajęła ostatecznie 80. miejsce. W 2013 roku wystartowała na mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie zajęła 53. miejsce w sprincie klasykiem oraz 54. miejsce w sprincie drużynowym. Podczas rozgrywanych dwa lata później mistrzostw świata w Falun była dziewiąta w sprincie drużynowym, a sprint indywidualny techniką klasyczną ukończyła na 41. pozycji. W międzyczasie wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w Soczi, zajmując 27. miejsce w sprincie stylem dowolnym oraz 60. miejsce na dystansie 10 km klasykiem.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Uwagi

Bibliografia 
 

Słoweńscy biegacze narciarscy
Słoweńscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1993
Ludzie urodzeni w Jesenicach (mieście w Słowenii)